Чорноморочка:
 Чорноморочка (фільм)
 Чорноморочка (жіночий футбольний клуб)